Försvunnen kan syfta på:

 Försvunnen (RE) – en tidigare term inom rödlistning av arter, se Nationellt utdöd 
 Försvunna civilisationer – hypoteser om försvunna civilisationer
 Kronologisk lista över försvunna personer – försvunnen person
 Försvunnen (film, 1982) – en amerikansk film, originaltitel Missing
 Försvunnen (film, 2010) – en amerikansk film, originaltitel Vanishing on 7th Street
 Försvunnen (film, 2011) – en svensk film
 Wallander – Försvunnen – en film om Kurt Wallander